Niemcy:
 Kasel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Kasel-Golzig – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald

Osoby:
 Hellmut Kasel – niemiecki architekt

Zobacz też:
 Kassel